Рокур:

Персоналии 
 Рокур, Антуан (1789—1841) — французский инженер и публицист
 Рокур, Ашиль (1804—1855) — французский артист
 Рокур, Франсуаза Мария Антуанетта (1756—1815) — французская актриса и куртизанка

География 
 Рокур () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель,